

Musica 
 Donald Trump – singolo di Mac Miller del 2011
 Donald Trump – singolo di Lil Nas X del 2018

Persone 
 Donald L. Trump (1945) – oncologo statunitense
 Donald Trump (1946) – politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, ex presidente degli Stati Uniti d'America
 Donald Trump Jr. (1977) – imprenditore statunitense, figlio di Donald Trump

Pagine correlate 
 Trump (disambigua)